Bassopiano della Siberia occidentale – bassopiano della Russia
 Bassopiano della Siberia settentrionale – bassopiano della Russia